Arnoldi ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jakob Arnoldi (1750–1835), deutscher Theologe und Orientalist
 Alberto Arnoldi, italienischer Bildhauer und Architekt 
 Bartholomäus Arnoldi (um 1465–1532), deutscher Philosoph und Theologe
 Charles Arnoldi (* 1946), US-amerikanischer Künstler

 Henricus Arnoldi (1575–1637), niederländischer Geistlicher 
 Ingeborg Arnoldi (1914–1998), Schweizer Schauspielerin

 Johannes Arnoldi (1596–1631), deutscher Jesuit und Märtyrer
 Johannes von Arnoldi (1751–1827), deutscher Archivar, Historiker und Staatsmann
 Karl Wilhelm Arnoldi (1809–1876), deutscher Arzt und Naturforscher
 Leo Arnoldi (1843–1898), deutscher Bauingenieur und Unternehmer
 Nag Arnoldi (1928–2017), Schweizer Maler und Bildhauer
 Nicola Grupe-Arnoldi (* 1984), deutsche Synchronsprecherin
 Nicolaus Arnoldi (1618–1680), polnischer Theologe 
 Olaf Arnoldi, deutscher Jurist
 Valentin Arnoldi (1712–1793), deutscher Theologe und Historiker
 Walter Edwin Arnoldi (1917–1995), US-amerikanischer Ingenieur

 Wladimir Mitrofanowitsch Arnoldi (1871–1923), russischer Botaniker

Siehe auch:
 Arnoldi-Verfahren, mathematisches verfahren